Scottsdale kan syfta på följande platser:

Australien 

 Scottsdale, Tasmanien, ort, Dorset Council,

USA 

 Scottsdale, Arizona, stad, Maricopa County,

Se även 
 Scotsdale Brook
 Scottdale, Georgia